Гіперболічний тангенс
 Th — диграф латинської абетки.
 Th — символ написання торію, хімічного елементу.
 .th — національний домен верхнього рівня (ccTLD) для Таїланду.
 -th — флексія в англійській мові.
 <th> () — факультативний HTML теґ таблиці, що забезпечує розмітку її заголовку.